Чинь Хань (от ) — вариант написания творческого имени нескольких азиатских кинематографистов:

 Чинь Хань, правильнее , настоящее имя Би Жэньсюй или Рональд Би (род. 1938) — гонконгско-тайваньский актёр и режиссёр, муж Айви Лин По, отец Кеннета Би.
 Чинь Хань, правильнее , настоящее имя Сунь Сянчжун (род. 1946) — тайваньский актёр.
 Чинь Хань, полное имя Хуан Цзинхань (род. 1969) — сингапурский актёр.